Rondo ONZ – rondo w centrum Warszawy
 Rondo ONZ – stacja II linii warszawskiego metra zlokalizowana pod rondem ONZ